Нижче наведено список 305 муніципалітетів департаменту Де-Севр.

Де-Севр

Де-Севр